Jméno a příjmení Zdeněk Lukeš má více nositelů:

 Zdeněk Lukeš (* 1954) – český architekt a publicista
 Zdeněk Lukeš (horolezec) (1943–2016) – český horolezec
 Zdeněk Lukeš (profesor) (1910–1991) – český profesor správního práva